BWV peut désigner :
 Bach-Werke-Verzeichnis, un catalogue thématique des œuvres de Johann Sebastian Bach ;
 body worn video, (en français, caméra-piéton), un dispositif d’enregistrement vidéo et sonore utilisé par les forces de l’ordre.